Busuioc, ca un nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Busuioc (1922–1964), violonist și dirijor român.
 Aureliu Busuioc (1928–2012), poet, dramaturg, jurnalist, publicist, romancier, scenarist, scriitor și traducător moldovean.
 Elena Busuioc (n. 1930), arheolog român.
 Mihai Cezar Busuioc (n. 1935), anticomunist român.
 Florin Busuioc (n. 1962),  actor și prezentator român.
 Valentin Busuioc (n. 1965), poet, dramaturg, romancier și jurnalist român.
 Alexei Busuioc (n. 1967), om politic și de stat moldovean.
 Costel Busuioc (n. 1974), tenor român.
 Andrei Busuioc (n. 1985), senator român.
 Silvia Busuioc (n. 1989), actriță și manechină moldoveană.

Vezi și
 Busuioc